Семён Андре́евич Елистра́тов (род. , Уфа, Башкирская АССР, СССР) — российский шорт-трекист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и 2022 года на дистанции 1500 метров. Чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 м, многократный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России (2013).

Общая информация 
Окончил школу № 31 г. Уфы. В сборной России с 2007 года. Представляет Башкортостан, СДЮШОР № 1 Октябрьского района г. Уфы.  Является тренером спортивной команды Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, имеет воинское звание «капитан».

В марте 2016 года стало известно, что в допинг-пробе спортсмена был обнаружен препарат мельдоний, внесенный ВАДА в список запрещенных с 1 января 2016 года. 21 апреля 2016 года ISU сняло отстранение со спортсмена.

Спортивные достижения 
 Олимпийский чемпион 2014 (эстафета)
 Бронзовый призёр Олимпийский игр 2018 (1500 метров)
 Чемпион России 2008 (многоборье)
 Серебряный призёр чемпионата России 2007 (многоборье)
 Рекордсмен России в эстафете 5000 метров (мужчины) (Сергей Пранкевич, Евгений Козулин, Вячеслав Кургинян, Семён Елистратов) — 6:46.336 сек. (13 ноября 2009 года, США, Маркетт)
 5-е место на чемпионате мира среди юниоров 2009 на дистанции 1000 метров и в эстафете 3000 метров (9—11 января 2009, Канада, Шербрук)
 Чемпион Европы на дистанции 1500 метров (17 января 2014, Германия, Дрезден)
 Чемпион Европы в эстафете (17-19 января 2014, Германия, Дрезден)
 Серебряный призёр чемпионата Европы в многоборье (17-19 января 2014, Германия, Дрезден)
 Чемпион мира на дистанции 1500 метров (12-15 марта 2015 Москва)
 Чемпион Европы на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также в многоборье (Сочи, Россия).
 Обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров в сезонах 2014/15, 2015/16.
 6 февраля 2016 года установил мировой рекорд на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира, который проходил в Дрездене. В четвертьфинальном забеге финишировал с результатом 1:22,607..
 Чемпион Европы 2019 года на дистанции 1000 м.

Результаты на Олимпийских играх

Награды 
 Орден Дружбы (24 февраля 2014 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 февраля 2022 года) — за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени (28 февраля 2018) — за высокие спортивные достижения на XVIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.
 Медаль «За боевое содружество» (2018 год, Росгвардия).

Личная жизнь 
Женат. Жена — Юлия Елистратова (Кузьминых). Свадьба состоялась 4 сентября 2015 года в Уфе. Сын Лев (род. 20 сентября 2018).

См. также 
 Список чемпионов зимних Олимпийских игр от России, команд ОСР и ОКР

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международного союза конькобежцев (ISU)
 Семен Елистратов (шорт-трек). Биографическая справка
 http://proufu.ru/sport/item/34716-semen-elistratov-neveroyatno-no-za-6-minut-i-42-sekundy-ya-stal-olimpijskim-chempionom.html
 Президент России вручил Семену Елистратову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» // Башинформ, 28 февраля 2018
 

Шорт-трекисты России
Олимпийские чемпионы по шорт-треку
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по шорт-треку
Чемпионы Европы по шорт-треку
Чемпионы России по шорт-треку
Спортсмены Уфы
Шорт-трекисты по алфавиту